

Ляскув — село в гміні Домбрувка Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Ляскув — село в гміні Єнджеюв Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства